Billy Williams (ur. 1876) – angielski piłkarz W.B.A., reprezentant kraju 
 Billy Williams (ur. 1887) – angielski krykiecista
 Billy Williams (ur. 1896) – walijski piłkarz, reprezentant kraju 
 Billy Williams (ur. 1905) – angielski piłkarz West Ham United i Chelsea
 Billy Williams (ur. 1905) – walijski rugbysta, reprezentant kraju
 Billy Williams (ur. 1929) – angielski operator filmowy
 Billy Williams (ur. 1929) – walijski rugbysta, reprezentant kraju
 Billy Williams (ur. 1938) – amerykański baseballista, członek Hall of Fame
 Billy Williams (ur. 1958) – amerykański koszykarz